Карл Йохан Шустер, сценічне ім'я Shellback (;  1 лютого 1985, Карлсгамн, Швеція) — шведський автор пісень, музичний продюсер та музикант. Співпрацював із такими виконавцями, як P!nk, Тейлор Свіфт, Адам Ламберт, Брітні Спірс, Ашер, Авріл Лавінь, Аріана Ґранде, Adele та Maroon 5. Лауреат чотирьох нагород Греммі.

Життєпис 
Карл Йохан Шустер народився 1 лютого 1985 у шведському місті Карлсгамн.

Нагороди 
Греммі
 Album of the Year — 1989
 Best Pop Vocal Album — 1989
 Album of the Year — 25
 Best Song Written for Visual Media — "Can't Stop the Feeling!"

Виробнича дискографія

Примітки

Посилання 

 shellbackmusic.com 

Shellback
Піснярі Швеції
Шведські музичні продюсери
Шведські музиканти
Лауреати премії «Греммі»
Шведські хеві-метал-співаки